Кубок мира по шахматам — шахматное соревнование в форме серии турниров, организованных в разных странах, два раза проводившееся Ассоциацией гроссмейстеров (GMA) по согласованию с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) в 1988—1991 годах. Полностью был проведён Кубок мира 1988/1989 годов, победителем которого стал Г. Каспаров. В розыгрыше Кубка мира 1991/1992 года были проведены отборочные соревнования и первый турнир Кубка, после чего соревнование было прервано по финансовым и организационным причинам.

Возникновение соревнования 
Во время проведения 52-го конгресса Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Дубае (ноябрь — декабрь 1986 года) ряд гроссмейстеров во главе с чемпионом мира Г. Каспаровым предложил создать новую организацию «Ассоциация гроссмейстеров» и провести соревнования на Кубок мира. Генеральная ассамблея ФИДЕ поручила Исполкому ФИДЕ собраться в скорейшие сроки и принять решение по данному предложению. Внеочередное заседание Исполкома ФИДЕ состоялось 13-15 февраля 1987 года в Брюсселе. Одновременно в бельгийской столице собрался и Совет игроков (Каспаров, Тимман, Карпов, Любоевич, Сейраван, Нанн и Портиш), инициировавших создание ассоциации. Вечером 15 февраля члены Исполкома ФИДЕ и Совета игроков провели совместное заседание, на котором было принято решение о преобразовании Совета игроков в Ассоциацию гроссмейстеров и регулярном проведении под её эгидой Кубка мира в форме серии турниров. Предполагалось, что соревнования Кубка мира будут основываться на трёхлетнем цикле, но проходить только в течение двух из трёх лет.

Первый Кубок мира (1988/1989) 
Первый Кубок мира был проведён в форме серии из шести турниров, состоявшихся в разных странах c 1 апреля 1988 года по 3 сентября 1989 года. В соревновании приняли участие 25 сильнейших гроссмейстеров мира из 12 стран. Первое место в общем зачёте занял Гарри Каспаров, второе - Анатолий Карпов, третье — Валерий Салов. Первый Кубок мира стал одним из наиболее значительных соревнований в истории шахмат.

Участники Кубка мира 

 В межзональном турнире в Сираке Портиш и Нанн поделили 3—4 места, и в связи с этим из этого турнира в Кубок мира было допущено четыре участника.
 По рейтинг-листам ФИДЕ участники отбирались с учётом установленного ограничения на количество участников Кубка от СССР.
 В двух турнирах Кубка вне зачёта приняли участие шахматисты — представители страны-организатора: Л. Винантс (Бельгия) и М. Петурссон (Исландия)

Правила проведения 
Каждый из участников Кубка мира имел право выступить в четырёх турнирах из шести, составы которых были определены Ассоциацией гроссмейстеров. В итоговый зачёт Кубка каждому участнику шли три лучших результата, которые подсчитывались следующим образом: к очкам, набранным в турнире участниками Кубка во встречах между собой (без учёта встреч с участниками турниров, включённых организаторами вне зачёта), прибавляются баллы за место (за 1-е место — 17 баллов, за 2-е место — 16 баллов и т. д.). Место в турнире для зачёта в Кубке также определялось без учёта партий с участниками турниров, игравших вне зачёта. При дележе мест участники Кубка получали равное количество баллов, определявшееся, как среднее арифметическое от количества баллов, подлежащих получению за поделённые места. Шахматисты, занявшие в общем зачёте первые шесть мест получали персональное право принять участие в розыгрыше следующего Кубка мира без отборочных соревнований.

Турнир в Брюсселе (1-22.4.1988) 

1) Р. Ваганян выбыл из турнира после четвёртого тура. Результаты партий с его участием (ничьи с Талем, Портишем, Белявским и Тимманом) были аннулированы.

2) Участники турнира, кроме Л. Винантса, получили ½ балла дополнительно в общем зачёте Кубка мира из-за того, что сыграли только 15 партий.

Турнир в Бельфоре (12.6-5.7.1988)

Турнир в Рейкьявике (3-27.10.1988)

Турнир в Барселоне (30.3-20.4.1989)

Турнир в Роттердаме (1-24.6.1989)

Турнир в Шеллефтео (12.8-3.9.1989)

Итоги 

Итоговые суммы очков приведены по трём лучшим результатам

По положению о розыгрыше Кубка мира гроссмейстеры, занявшие в итоге шесть первых мест, получили персональное право участия в следующем розыгрыше Кубка без отборочных соревнований.

Второй Кубок мира (1991)

Квалификационные соревнования

Отборочные соревнования

Участники Кубка мира

Правила проведения

Турнир в Рейкьявике

Отмена цикла

Примечания

Литература

Ссылки 
 Шахматный энциклопедический словарь, с. 186
 Шахматный энциклопедический словарь, с. 609
 Шахматная Энциклопедия «К» (Encyclopedia of Chess)
 
 
 
 
 
 
 

Соревнования по шахматам
1988 год в шахматах
1989 год в шахматах